

Geografia
Geras – città austriaca nel distretto di Horn (Bassa Austria, Austria)
Geras – centro abitato nel comune di La Pola de Gordón (Castiglia e León, Spagna)
Gera o Geras – antica diocesi cristiana in Egitto

Mitologia
Geras – dio della vecchiaia nella mitologia greca

Videogiochi
Geras – personaggio del videogioco Mortal Kombat 11